Hendrik Bijleveld ist der Name folgender Personen:

* Hendrik Bijleveld (Politiker, 1848) (1848–1918), niederländischer Politiker
 Hendrik Bijleveld (Politiker, 1885) (1885–1954), niederländischer Politiker